Bohrer steht für:

 Bohrer, Werkzeug
 Bohrer in der Zahnmedizin, siehe Rotierende zahnärztliche Instrumente
 Bohrer (Horben), Ortsteil von Horben, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Fahrzeugfabrik Thomas Bohrer, österreichisch-ungarischer Automobilhersteller

Bohrer ist der Familienname folgender Personen:
 Corinne Bohrer (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin 
 Harry Bohrer (eigentlich Hanus Bohrer; 1916–1985), tschechisch-britischer Journalist
 Ignatius Bohrer (1693–1759), deutscher Architekt
 Johann Joseph Bohrer (1826–1902), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher
 Joseph Anton Bohrer (1783–1863), deutscher Komponist, Geiger und Konzertmeister
 Karl Heinz Bohrer (1932–2021), deutscher Literaturwissenschaftler und Essayist
 Max Bohrer (1785–1852), deutscher Cellist
 Peter Bohrer (* 1956), deutscher Generalleutnant
 Philippe Bohrer (* 1962/1963), französischer Koch
 Reto Bohrer, Geburtsname von Bo Katzman (* 1952), Schweizer Musiker
 Sophie Bohrer (1828–1899), deutsche Pianistin und Komponistin
 Thomas Bohrer (* 1963), US-amerikanischer Ruderer

Siehe auch:
 Borer